Darel est un nom propre anglo-saxon et français qui peut faire référence à :

Prénom 
Darel est un prénom anglo-saxon masculin qui peut faire référence à :
 Darel Carrier (1940-), joueur américain de basket-ball ;
 Darel Christopher Jr. (1990-), coureur cycliste des îles Vierges britanniques ;
  (1926-1989), pilote américain de stock-car ;
 , connu comme Bomani Armah (1978-), poète américain de style hip-hop ;
  (1964-), joueur australien de football australien ;
 , militaire américain de la Première Guerre mondiale ;
 Darel Poirier (1997-), joueur français de basket-ball ;
 Darel Russell (1980-), footballeur anglais ;

Variantes 
Le prénom anglo-saxon Darel a pour variantes Darrel, Darrell, Darell, Daryl et Darrelle, ce dernier pouvant être épicène.

Patronyme 
Darel est nom de famille français qui peut faire référence à :
 Dominique Darel (1950-1978), mannequin et actrice française surtout active dans le cinéma italien ;
 Florence Darel (1968-), actrice française ;
 Sophie Darel (1944-), présentatrice de télévision, actrice et chanteuse française ;

Société 
 Gérard Darel, marque française de prêt-à-porter féminin créée par Gérard et Danièle Darel, spécialisée dans la maroquinerie.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français